En anglais, Battleship désigne un cuirassé.
 Battleship est également le nom anglophone de la bataille navale.
 Battleship est également un jeu vidéo de stratégie au tour par tour édité et développé par Mindscape et sorti en 1993.
 Battleship, un jeu vidéo sorti en 2012.
 Battleship est également un film de science-fiction américain de Peter Berg sorti en 2012 et inspiré du jeu vidéo. Il raconte une lutte sans merci entre des extraterrestres et les forces navales, avec Liam Neeson, Taylor Kitsch et Alexander Skarsgård.

Voir aussi